Чемпионат Москвы по футболу 1914 стал V первенством, организованным Московской футбольной лигой (МФЛ).

Турнир главных команд (Класс «А») носил название Кубок Фульда.

Чемпионом впервые стал клуб «Замоскворецкий» КС.

Организация и проведение турнира 

Перед лицом надвигающейся Первой мировой войны, Московская футбольная лига на заседании своего комитета 25 июля отменила запланированный календарь осенних игр — проведение спортивных мероприятий казалось неуместным в свете начинающихся грандиозных событий.

С началом мобилизации в армии оказались многие футболисты МФЛ:

 КС «Орехово» — А. Мишин, П. и Н. Кынины (погиб), М. Савинцев, А. Волков, С. Маслов;
 «Сокольнический» КЛ — Н. Романов (награжден орденом Святого Георгия IV степени за спасение знамени полка), А. Кононов, Н. Мухин;
 «Замоскворецкий» КС — В. Сысоев, Н. Никитин, И. Морозов, М. и Г. Филатовы (погиб), Л. Варенцов;
 «Унион» — А., Г. и В. Миндеры (тяжелораненым попал в австрийский плен) , Ф. Лаш (награжден орденом Святого Георгия IV степени), Н. Ильин, Б. и В. Зейдели;
 КФ «Сокольники» — В. Силуянов, М. Филиппов, В. Савостьянов, Н. Махлин, Н. Петров;

а также, как писал журнал «Къ Спорту!»:

Комитет «Британского» клуба спорта объявил о роспуске клуба и заявил своим членам:
 
Добровольцами ушли в армию капитан БКС Г. Ньюман, его товарищи по команде Ланн, Мэй, Мудд, Аллан, Филлипс, бывшие игроки ЗКС Э. Тилль, братья К. и Р. Казалет, и другие. К ним присоединились и некоторые отечественные футболисты: так, А. МкКиббин, шотландец по происхождению, вступил в британскую армию.

Несмотря на существенные кадровые потери, московские клубы обратились в МФЛ с просьбой провести первенство в текущем году. После консультаций с властями, МФЛ нашла возможность для проведения чемпионата (только для первых команд и в укороченном варианте, зато с самым широким представительством клубов — некоторые сильнейшие из них, ввиду кадровых и организационных проблем, всё же не смогли принять участие —  КС «Орехово» и «Новогиреево», а также КФ «Сокольники»).

Всего в Кубке Фульда приняли участие 16 клубов:

 «Сокольнический» КЛ (класс «А»)
 «Замоскворецкий» КС («А»)
  (в прессе часто называемый просто «Спорт», как и одноименный петроградский  клуб) («А»)
 «Унион» (класс «Б»)
 ОЛЛС («Б»)
  («Б»)
 СК «Замоскворечье»

Ход турнира 
Турнир стартовал 8 сентября. Игры прошли по кубковой системе.

Турнирная сетка

Матчи

Финал

Матч «Чемпион — Сборная»

Примечания

Литература

Ссылки 

 календарь игр
 footballfacts.ru
 Газета «Футболистъ» (Петроград)
 cska-games.ru

Футбольные соревнования в Москве
1914 год в футболе
1914 год в России